Hannu Virta (né en 1963), joueur finlandais de hockey sur glace
 Marjukka Virta (née en 1983), joueur finlandaise de ringuette
 Nikolaï Virta (1906–1976), écrivain soviétique, Prix Staline
 Olavi Virta (1915–1972), chanteur finlandais, « le roi du tango finlandais »
  (né en 1996), joueur finlandais de hockey sur glace
  (né en 1990), femme politique finlandaise
  (né en 1972), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi
Maison de la culture Virta, centre culturel d'Imatra en Finlande

en:Virta